Ранчито де Белен има више значења:

 Ранчито де Белен (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчито де Белен (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику